Ultimae Records — французская звукозаписывающая компания, штаб-квартира которой расположена в городе Лион. Была основана Венсаном Виллюи () и Сандрин Грайсон (, она же ) в начале 2000 года, с целью создать портал для всех ценителей стиля эмбиент.
Также в становлении лейбла участвовали Кристофер Мейз (), Алекс Акерман () и Чарльз Фэрвелл (). Ultimae преимущественно издаёт музыку в стилях психоделического эмбиента и транса.

Дискография лейбла

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Ultimae Records на discogs.com

Лейблы звукозаписи Франции
Музыка эмбиент
Лейблы звукозаписи, основанные в 2000 году
Транс-лейблы